МФК «Сибиряк» в сезоне 2014/2015 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2014/15.

Итоги прошедшего сезона (2013/2014) 

По итогам сезона в Суперлиге команда заняла 3-е место, выиграв «бронзовую» серию 3—0 у «Новой генерации». В розыгрыше Кубка России дошла до полуфинала, где уступила московскому «Динамо». Лучшим бомбардиром, третий год подряд, стал универсал Умберто — 31 гол в 35 играх (0,88 гола за игру). Болельщики «Novosibirsk Ultras» признали защитника Ришата Котлярова лучшим игроком сезона

Хронология событий 
• 17 — 25 июля 2014 г. прошёл первый учебно-тренировочный сбор в г. Новосибирске.

• 25 июля 2014 г. клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2014/15: на один матч от 150 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 4 000 до 5 000 рублей. 

• 25 июля — 9 августа 2014 г. прошёл второй учебно-тренировочный сбор в чешском Хомутов, где команда сыграла товарищескую игру с чешской командой «Балтикфлора» — 3:2 (Канивец (2), Лео Сантана). 

• 18 — 22 августа 2014 г. «Сибиряк» участвовал в розыгрыше Кубка Урала (Екатеринбург), где занял 4-е место: «Синара» — 0:2, «Кайрат» — 3:3 (Лео Сантана, Кузнецов, Умберто), «Прогресс» — 7:6 (Киселев, Дунец, Тимощенков, Покотыло, Дарлан, Умберто, Лео Сантана), «Тюмень» — 6:8 (Лео Сантана (2), Котляров, Иванов, Покотыло, Умберто), «Ишим» — 4:6 (Кузнецов (2), Иванеко, Котляров),

• 5 января 2015 г. «Сибиряк» достиг договоренности о переходе на правах аренды двух игроков «Тюмени» - Евгения Мурашова и Евгения Толстова. Футболисты будут выступать за «Сибиряк» до конца нынешнего сезона.

• 10 июня 2015 г.  Победив «Тюмень» в пятом матче за 3-е место,«Сибиряк» завершил сезон. Итоговый результат в чемпионате России сезона 2014/15 —  3-е место.

Трансферная политика

Осень 
 Пришли

 Ушли

Зима 
 Пришли

 Ушли

* Из аренды  
** В аренду

Чемпионат России

Регулярное первенство

Турнирная таблица

Плей-офф

Кубок России

Состав с начало сезона 

 Президент клуба — Алексей Толоконский
 Главный тренер — Евгений Куксевич
 Помощник главного тренера — Сергей Малышев
 Тренер вратарей — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» стал победителем Первой лиги зоны «Урал» Первенства России

Состав 

 Главный тренер — Юрий Бутрин

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2014/2015
 Кубок России по мини-футболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 
 

МФК «Сибиряк»
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе